Triumphator steht für:
 siegreicher Feldherr, siehe Römischer Triumph
 Beiname bzw. Epitheton von Johann III. (Brabant) (1300–1355), Herzog von Brabant und Limburg
 Triumphator Electric, Handelsmarke für E-Gitarren von Quelle, Hersteller war häufig Klira 
 Triumphator, Handelsmarke für Rechenmaschinen vom Triumphator-Werk in Leipzig-Mölkau (vgl. :c:Category:Triumphator calculators)

Siehe auch:
 Triumph